Kupczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Kupczyk (* 1948), polnischer Mittelstreckenläufer
 Lucia Kupczyk (* 1962), deutsche Bogenschützin und Paralympic-Teilnehmerin
 Michael Kupczyk (* 1971), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Franz-Josef Kupczyk (1928–2012), deutscher Geiger, Solist und Konzertmeister